Села:
 Краснопілка — Вінницька область, Гайсинський район
 Краснопілка — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Краснопілка — Черкаська область, Уманський район
Річка:
 Краснопілка — притока Жванчика, Хмельницька область